A 2015. évi nyári universiadét 2015. július 3. és július 14. között rendezték a Dél-Koreai Kvangdzsuban.

Összesített éremtáblázat

Eseménynaptár

Jegyzetek

Források 
 A hivatalos honlap

 
2015 a sportban